Jacquemotte est un nom de famille belge, porté par plusieurs hommes politiques du Parti communiste de Belgique.

Politique
 Fernand Jacquemotte est un politique politique belge, dirigeant du Parti communiste de Belgique.
 Joseph Jacquemotte est un homme politique et syndicaliste belge, Secrétaire général du Parti communiste de Belgique.